Antoine-Melchior Vattier (1776-1842), militaire français, officier de la Légion d'honneur (1804), capitaine de vaisseau, et baron d'Empire (1811)
 Bérangère Vattier (1941-2001), comédienne française ;
 Claudine Vattier, actrice belgo-française ;
 Guy Vattier (né en 1939), homme politique français ;
 Joseph Vattier de Bourville (1812-1854), archéologue et explorateur français ;
 Nicole Vattier (1910-2007), actrice française ;
 Pierre Vattier (1623-1667), médecin et orientaliste français ;
 Raymonde Vattier (1901-1991), comédienne française ;
 Robert Vattier (1906-1982), comédien français ;
 Tatiana Vattier (née en 1977), joueuse de badminton française.
Patronyme français